В Википедии есть статьи о пограничной охране или пограничной службе следующих стран:
 Азербайджан — Государственная пограничная служба Азербайджана.
 Армения — пограничная охрана Армении.
 Россия — Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
 Туркмения — Государственная пограничная служба Туркменистана.
 Украина — Государственная пограничная служба Украины.
 Финляндия — пограничная охрана Финляндии.

См. также:
 Пограничные войска.